

Localidades 
Selby - localidade na North Yorkshire, Inglaterra
Selby (distrito) - distrito na North Yorkshire, Inglaterra
Selby (Dacota do Sul) - localidade na Dacota do Sul, Estados Unidos
Selby-on-the-Bay - localidade na Maryland, Estados Unidos

Pessoas 
David Selby - um ator de palco e de televisão norte-americano
Hubert Selby Jr. - um escritor americano
Mark Selby - um jogador profissional de snooker, sendo profissional desde 1999